Лев Фили́ппович Власьевский (19 января 1884, станица Первый Чиндант Акшинского округа Забайкальской области — 30 августа 1946, Москва) — русский военачальник периода Гражданской войны, политический деятель эмиграции. Поручик русской армии, генерал-лейтенант Белой армии.

Биография 
Родился в станице Первый Чиндант (в настоящее время село в Ононском районе Забайкальского края РФ).

Окончил 2-ю Тифлисскую гимназию. Участник Первой мировой войны, на военной службе с января 1915. Зачислен в школу прапорщиков (29.05.1915). Первую мировую войну закончил в чине поручика.

В годы Гражданской войны служил у атамана Г.М. Семенова начальником личной канцелярии. Затем начальник казачьего отдела штаба Дальневосточной армии.

Жил в эмиграции в Китае. С 1941 г. — советник русского отдела Общества Согласия (Кио-Ва-Кай) в Маньчжоу-го. В 1944-1945 годах — начальник Бюро по делам российских эмигрантов.

В 1945 году захвачен советской контрразведкой «Смерш». Осужден вместе с атаманом Г.М. Семеновым, К.В. Родзаевским и др. Расстрелян.

Пересмотр дела 

26 марта 1998 года Военная коллегия Верховного Суда РФ пересматривала уголовное дело в отношении всех подсудимых (за исключением Семёнова), в том числе и Власьевского. По статье 58-10 ч. 2 (антисоветская агитация и пропаганда) УК РСФСР дело в отношении всех подсудимых было прекращено за отсутствием состава преступления, в остальной части приговор оставлен в силе, а подсудимые признаны не подлежащими реабилитации.

Литература 
 
 
 Волков Е. В., Егоров Н. Д., Купцов И. В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический справочник. — М.: Русский путь, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Забайкалья
 Лев Власьевский

Казаки в Первой мировой войне
Русские эмигранты первой волны в Китае
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Нереабилитированные
Казнённые в 1946 году
Забайкальские казаки
Выпускники 2-й Тифлисской мужской гимназии